Ви́виан Ма́ртин (; ) — американская актриса театра и немого кино.

Биография 
Вивиан Мартин родилась 22 июля 1893 года в деревне  (штат Мичиган, США). Вскоре после рождения переехала с родителями в Нью-Йорк и с восьми лет начала играть на бродвейских подмостках, с 1914 года — сниматься в кино. Её кино-карьера продолжалась всего семь лет, за которые она появилась в 42 фильмах (после были ещё разовые съёмки в трёх фильмах 1925, 1927 и 1935 годов), но почти всегда в главных ролях. Работала на киностудиях World Film Company,  и под конец карьеры немного на Fox Film Corporation. Амплуа — эмоциональные, очаровательно милые или наивные мадемуазели, беспризорницы, модели, деревенские девушки и дебютантки. Имела прозвища «Возлюбленная мира» () и «Дрезденская фарфоровая статуэтка» (), а некоторыми критиками даже оценивалась как соперница великой Мэри Пикфорд. В начале 1920-х годов основала собственную продюсерскую компанию и выпускала фильмы через . Вскоре у Мартин возникли проблемы с оплатой аренды, и хотя в итоге вопрос был улажен в досудебном порядке, её репутация среди коллег была подпорчена, и ей пришлось продать дело.

В 1921 году Мартин окончила карьеру киноактрисы и вернулась на сцену, которую практически бросила на семь лет; на Бродвее она играла минимум до 1929 года.

Последние годы жизни занималась филантропией, тесно сотрудничала с Профессиональной детской школой. Вивиан Мартин скончалась 16 марта 1987 года в Нью-Йорке.

Личная жизнь
В мае 1913 года 19-летняя Мартин вышла замуж за 37-летнего актёра театра и немого кино  (1876—1946). До 1926 года последовал развод.
В 1926 году вышла замуж второй раз, её избранником стал Артур Сэмюэлс — редактор журналов The New Yorker и Harper’s Bazaar. Брак продолжался до самой смерти мужа в 1938 году. Больше актриса официально замужем никогда не была. Детей ни от одного из браков не было.

Бродвейские работы 
 1901 — Том Мур / Tom Moore — Лиззи
 1911 — Единственный сын / The Only Son — Гертруда Брейнерд
 1912 — Офицер 666 / Officer 666 — Сэди Смолл
 1913—1914 — Брачная игра / The Marriage Game — миссис Апдеграфф
 1921 — Молодожёны / Just Married — мисс Роберта Адамс
 1923—1924 — Дикие Уэсткотты / The Wild Westcotts — Агата Уэсткотт
 1926 — Щенячья любовь / Puppy Love — Джин Брент
 1927 — Черви козыри / Hearts Are Trumps — Арлетта Милуа
 1927 — Наполовину вдова / Half a Widow — Антуанетта
 1927 —  / Caste — Джин Фаркуа
 1928 —  / Mrs Dane's Defence — Джанет
 1928 —  / Sherlock Holmes — Элис Фолкнер
 1929 — Выйти замуж за этого мужчину / Marry the Man — Молли Джеффрис

Избранная фильмография 

 1914 —  / The Wishing Ring: An Idyll of Old England — Салли, дочь священника
 1915 —  / The Butterfly on the Wheel — Пегги Адмастон
 1916 —  / Merely Mary Ann — Мэри Энн
 1916 —  / The Stronger Love — Нелл Сервисс
 1916 —  / Her Father's Son — Франсис Флетчер
 1917 —  / A Kiss for Susie — Сьюзи Нолан
 1917 —  / Little Miss Optimist — Мейзи-Роузи Карден
 1917 —  / The Trouble Buster — Мишелна Либелт
 1917 —  / The Sunset Trail — Бесс Эйкен
 1917 —  / Molly Entangled — Молли Шоун
 1917 —  / The Fair Barbarian — Октавия Бассетт
 1918 —  / Unclaimed Goods — Бетси Бёрк
 1918 —  / Viviette — Вивьетта
 1918 —  / Her Country First — Дороти Грант
 1918 —  / Mirandy Smiles — Миранди Джадкинс
 1919 —  / Jane Goes A-Wooing — Джейн Нилл
 1919 —  / You Never Saw Such a Girl — Марти МакКензи
 1919 —  / Little Comrade — Женевьева Резерфорд Хейл
 1919 —  / The Home Town Girl — Нелл Фэншоу
 1919 —  / An Innocent Adventuress — Линди
 1919 —  / Louisiana — Луизиана Роджерс
 1919 —  / The Third Kiss — Мисси
 1920 —  / The Song of the Soul — Барбара Сифорт
 1921 —  / Pardon My French — Полли
 1935 —  / Folies Bergère de Paris — билетёрша (в титрах не указана)

Примечания